Жеребцо́во — название населённых пунктов в России:

 Жеребцово — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Жеребцово — деревня в Курском районе Курской области.
 Жеребцово — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Жеребцово — село в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Жеребцово — железнодорожная станция (населённый пункт) в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Жеребцово — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Жеребцово — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Жеребцово — бывшая деревня в Сычёвском районе Смоленской области.
 Жеребцово — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Жеребцово — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Жеребцово — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.
 Жеребцово — до 1965 г. название деревни Заречная в Ржевском районе Тверской области.

Станции 

 Жеребцово — железнодорожная станция на железнодорожной линии Инская — Сокур.